Sonsorol bezeichnet mehrere Orte:

 Sonsorol (Palau), ein Verwaltungsgebiet im Süden von Palau
 Sonsorol-Inseln, eine pazifische Inselgruppe
 Dongosaro, auch Dongosaro genannt, eine Insel von Palau
 Sonsorolesisch, eine austronesische Sprache, die u. a. auf den Sonsorol-Inseln gesprochen wird